

Cinema 
La familia – film del 2017 diretto da Gustavo Rondón Córdova

Musica 
La Familia – gruppo musicale rumeno
La familia – album di J Balvin del 2013

Wrestling 
La Familia – stable di wrestling